La Fortalesa és una muntanya de 856 metres que es troba entre els municipis de Roquetes i de Tortosa, a la comarca catalana del Baix Ebre.

Referències 

Muntanyes de Roquetes
Muntanyes de Tortosa